Kyrkskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyrkskär, Kimitoön, Åboland, 
 Kyrkskär, Lovisa, Nyland,  (8 ha)

Se även
Kyrkoskär

Robotskapade Finlandförgreningar